

Informatica 
 Internet Explorer – browser per la navigazione internet sviluppato da Microsoft
 File explorer – shell del sistema operativo Microsoft Windows, in Italiano nota come esplora file
 Explorer – videogioco del 1986

Musica 
 Gibson Explorer – modello di chitarra elettrica prodotto dalla Gibson Guitar Corporation
 The Explorer – album degli E-Type del 1996

Altro 
 Programma Explorer – progetto spaziale sviluppato dalla NASA a partire dagli anni cinquanta negli Stati Uniti
 The Explorer – film del 1915 diretto da George Melford
 L'esploratore (The Explorer) – romanzo di W. Somerset Maugham del 1908